Лас Сандијас има више значења:

 Лас Сандијас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Сандијас (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Сандијас (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику